Francesco La Camera – diplomatico e funzionario italiano
 Fortunato La Camera – politico italiano
 Giovanni La Camera – calciatore italiano

Pagine correlate
Camera